Janusz Wojciechowski (autor) – autor książki-poradnika z okresu PRL Nowoczesne zabawki
 Janusz Wojciechowski – polski prawnik i polityk